Pärna (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Pärna (Viru-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula